Gavignano steht für:
Orte in Italien:
 Gavignano, Gemeinde
 Ortsteil der Gemeinde Monte San Pietro
 Ortsteil der Gemeinde Poggibonsi
 Gavignano Sabino, Ortsteil der Gemeinde Forano
 Gavignano di Ambra, Ortsteil der Gemeinde Bucine

Orte in Frankreich:
 Gavignano (Korsika), Gemeinde in Frankreich